Звегинцево — топоним:

 Звегинцево — посёлок в Воронежской области.
 Звегинцево — железнодорожная платформа ЮВЖД в Воронежской области.

См. также 
 Звегинцев
 Звегинцов